Persones:
 Sant Hug de Bonnevaux, abat cistercenc de Bonnevaux, s. XII.
 Sant Hug de Cluny, abat de Cluny.
 Sant Hug de Grenoble, bisbe de Grenoble, s. XII.
 Sant Hug de Lincoln, bisbe de Lincoln, s. XII.
 Sant Hug de Rouen o de Xampanya, bisbe de Rouen, segle VIII
 Sant Hug d'Urgellès, sant llegendari.